Werkkanal ist Name und Namensbestandteil von Fließgewässern:

 Alter Werkkanal, rechter Zufluss der Isar nahe dem Uppenbornwerk I und linker Abzweig des Mittlere-Isar-Kanals am Ausgleichsweiher bei Volkmannsdorferau, Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern
 Isar-Werkkanal, Unterlaufname Großer Stadtbach, linker Seitenkanal der Isar von Buchenhain, Gemeinde Baierbrunn, Landkreis München bis gegenüber dem Stadtteil Au, kreisfreies München, beide Orte in Bayern
 Werkkanal (Amper) – zwei Seitenkanäle der Amper im Landkreis Freising, Bayern; flussabwärts:
 Werkkanal (Amper, Weng), rechter Seitenkanal von Großnöbach bis Weng, beide Orte in der Gemeinde Fahrenzhausen, 
 Werkkanal (Amper, Allershausen), linker Seitenkanal von Appercha, Gemeinde Fahrenzhausen bis vor Allershausen
 Werkkanal (Mittlere-Isar-Kanal), linker Zufluss des Mittlere-Isar-Kanals am Ausgleichsweiher bei Volkmannsdorferau, Gemeinde Wang und rechter Abzweig der Isar gegenüber Moosburg an der Isar. Beide Orte im Landkreis Freising, Bayern